Тушь китайская (墨 mò, Chinesische Tusche, Encre de Chine, Chinese or Indian ink) — краска (тушь) для каллиграфии и рисования, одна из четырех драгоценностей рабочего кабинета.

Китайская тушь — чёрная акварельная краска, употребляемая для каллиграфии, рисования и черчения, а в Китае, Японии и Корее также для письма. Имеет множество отличий от туши, производимой на Западе.

Состав и изготовление 

Тушь для каллиграфии готовится из сажи и клея животного происхождения. Для сохранности и в эстетических целях могут добавляться другие ингредиенты.
Для получения сажи могут сжигаться:

 смолы различных пород дерева, например смола сосны;
 растительные масла, например: конопляное масло, тунговое масло (桐油), соевое масло, масло чайных семян;
 жиры животного происхождения;
 натуральные минералы.

В качестве связующего вещества может использоваться рыбий клей, костный клей, яичный белок.

Состав и пропорция компонентов определяют особенности сорта туши: оттенок цвета, блеск, растворимость в воде. Для улучшения различных свойств туши в неё добавлялись благовония (сандал), пряности (гвоздика, мускус), экстракты лекарственных растений, перламутровая пыль.

Сажа от пережжённой смолы, после специальной обработки, прессуется в бруски и выдерживается при определённой температуре и влажности необходимое количество времени.
Компоненты смешиваются в точной пропорции в тестообразную массу и месятся, пока масса не станет однообразной. Полученную массу режут на куски, запрессовывают в формы и медленно сушат. Плохо приготовленная тушь из-за неточной дозировки, неравномерного промешивания или сушки может трескаться и раскалываться.

Дешёвые сорта туши, изготовленные по упрощённой технологии, для каллиграфии рекомендуют не использовать, так как они плохо ложатся на бумагу и приводят к вырабатыванию неверных навыков при занятиях.

Мастер каллиграфии способен определить качество туши по плотности, запаху, звуку при постукивании о твердый предмет.

Бруски туши часто художественно оформляются. Дорогие сорта дополнительно помещаются в специальные футляры из ценных пород дерева, отделанных шёлком.

Использование 

Перед началом письма тушь растирают с небольшим количеством воды на специальной площадке — тушечнице. Наиболее распространённый материал, из которого делают тушечницу — камень. Если тушь высокого качества, то при её правильном разведении получается густая, немного тягучая маслянистая жидкость.

Во время занятий каллиграфией брусок туши кладут на специальную подставку мо-чуан (墨床). После завершения работы тушь просушивают и убирают в футляр.

Некоторые виды китайской туши 

 Тушь из сажи на основе масел 油烟墨
 Особая тушь из сажи 特烟墨
 Тушь из сосновой сажи 松烟墨
 Сорт Цинмо 青墨
 Цветная тушь 彩色墨
 Жидкая тушь 墨汁

Примечания 

Китайская каллиграфия